Женская национальная сборная Сан-Марино по волейболу () — представляет Сан-Марино на международных соревнованиях по волейболу. Управляющей организацией выступает Федерация волейбола Сан-Марино ().

История 
Федерация волейбола Сан-Марино основана в 1980 году и в 1987 присоединилась к ФИВБ и ЕКВ. По соглашению с Итальянской федерацией волейбола сильнейшая команда Сан-Марино — «Титан» — выступает в чемпионате Италии (в настоящее время в серии D — шестом по значимости дивизионе).

Сборная одной из самых маленьких европейских стран свои первые официальные матчи провела в мае 1989 года на Кипре, приняв участие в волейбольном турнире Игр малых государств Европы. Волейболистки Сан-Марино стали серебряными призёрами соревнований, переиграв Люксембург и Андорру и уступив хозяйкам Игр — сборной Кипра. Все последующие годы женская национальная волейбольная команда Сан-Марино неизменно является участником этих турниров и из 16 розыгрышей лишь дважды не попала в число призёров. Четырежды сан-маринские волейболистки первенствовали на подобных соревнованиях.

Кроме этого, сборная Сан-Марино с 1990 выступает и в чемпионате малых стран Европы (кроме четырёх турниров), имея на счету два первых места, занятые ею в 1992 и 2002 годах. Финальная стадия подобного чемпионата 2013 года имела ещё и статус одного из групповых турниров квалификации чемпионата мира и в нём волейболистки Сан-Марино стали вторыми, уступив пропуск в решающую стадию отбора на мировое первенство сборной Кипра.

Результаты выступлений и составы

Чемпионаты мира 
Сборная Сан-Марино приняла участие только в одном квалификационном турнире чемпионата мира.

 2014 — не квалифицировалась

 2014 (квалификация): Маристелла Джулиани, Саманта Гьярди, Вероника Бардуччи, Кристина Баччокки, Элиза Ридольфи, Сара-Грэйс Глэнси, Элиза Паренти, Агнесе Конти, Кьяра Паренти, Валерия Бенвенути, Мария-Камилла Монтирони, Анита Магалотти. Тренер — Луиджи Моролли.

Чемпионаты малых стран Европы 

  2000: Федерика Чьяватта, Чинция Де Бьяджи, Антонелла Делла Бальда, Микаэла Феделе, Анна-Лаура Франчини, Эрика Джаннотти, Федерика Мацца, Ансельма Морри, Сильвия Санти, Чинция Уголини, Валентина Валентини, Соня Дзафферани.
  2002: Лючия Бенедеттини, Федерика Червеллини, Чинция Де Бьяджи, Антонелла Делла Бальда, Микаэла Феделе, Федерика Мацца, Линда Меникуччи, Вероника Мини, Ансельма Морри, Элиза Паренти, Элеонора Росси, Сильвия Санти.
  2009: Кристина Баччокки, Вероника Бардуччи, Мартина Болонья, Мартина Мацца, Мария-Камилла Монтирони, Джулия Муччоли, Кьяра Паренти, Элиза Паренти, Элиза Вануччи, Алессандра Дзаннони. Тренер — Луиджи Моролли.
  2011: Саманта Гьярди, Вероника Бардуччи, Кристина Баччокки, Бенедетта Брондзетти, Федерика Мацца, Элиза Паренти, Кьяра Паренти, Мартина Мацца, Мария-Камилла Монтирони, Джулия Муччоли. Тренер — Луиджи Моролли.
  2013: Маристелла Джулиани, Саманта Джарди, Вероника Бардуччи, Кристина Баччокки, Элиза Ридольфи, Сара Грейс Гланси, Элиза Паренти, Агнезе Конти, Кьяра Паренти, Валерия Бенвенути, Мария Камилла Монтирони, Анита Магалотти. Тренер — Луиджи Моролли.

Игры малых государств Европы 

  2009: Вероника Бардуччи, Кристина Баччокки, Изабелла Биззокки, Элиза Паренти, Мартина Болонья, Кьяра Паренти, Элиза Вануччи, Мартина Мацца, Ирена Монти, Мария-Камилла Монтирони, Жанет Сильвейра, Джулия Муччоли. Тренер — Луиджи Морроли
  2011: Кристина Баччокки, Вероника Бардуччи, Саманта Гьярди, Федерика Мацца, Мартина Мацца, Ирена Монти, Мария-Камилла Монтирони, Джулия Муччоли, Кьяра Паренти, Элиза Паренти, Ракель Штимац. Тренер — Луиджи Моролли.
  2013: Саманта Гьярди, Вероника Бардуччи, Кристина Баччокки, Сара Глэнси, Элиза Паренти, Агнес Конти, Кьяра Паренти, Элиза Вануччи, Мартина Мацца, Ракель Штимац, Мария-Камилла Монтирони, Анита Магалотти. Тренер — Луиджи Моролли.
  2015: Саманта Гьярди, Вероника Бардуччи, Кристина Баччокки, Элиза Ридольфи, Джулия Муччоли, Элиза Паренти, Кьяра Паренти, Элиза Вануччи, Валерия Бенвенути, Ракель Штимац, Аллегра Пискалья, Анита Магалотти. Тренер — Луиджи Моролли.
  2017: Федерика Мацца, Саманта Гьярди, Кристина Баччокки, Элиза Ридольфи, Джулия Томасуччи, Элиза Паренти, Кьяра Паренти, Элиза Вануччи, Элиза Моролли, Валерия Бенвенути, Франческа Роза, Анита Магалотти. Тренер — Луиджи Моролли.

Средиземноморские игры 
Женская сборная Сан-Марино единственный раз участвовала в волейбольном турнире Средиземноморских игр — в 2001 году — и заняла последнее 10-е место.

Состав 
Сборная Сан-Марино в чемпионате малых стран Европы 2022.

 Главный тренер —  Кристиано Лукки.
 Тренер — Уилсон Ренци.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Федерации волейбола Сан-Марино
 women.volleybox.net

Сан-Марино
Волейбол в Сан-Марино
Волейбол